Oxygen est le thème graphique de l’environnement de bureau KDE4.
Il est composé d'un thème d'icônes, d'un thème de sons système, d'un thème de curseur et d'un thème de fenêtre. Il vise à concurrencer Tango Desktop. Il utilise les standards établis par freedesktop.org contrairement aux anciens thèmes d'icônes KDE car le standard freedesktop n'existait pas à ce moment.

Icônes Oxygen 
Les icônes ont été réalisés en SVG, ce qui rend possible leur grossissement pour une meilleure accessibilité.

Fontes Oxygen 
La police d’écriture Oxygen a été créée par Vernon Adams en 2011 pour le thème Oxygen.

Voir aussi 
 Tango Desktop

Liens externes 
  Site officiel du projet Oxygen
  Présentation d'Oxygen

Logiciel sous licence libre
Logiciel pour Linux
KDE
Icône
Interface utilisateur